Wies (Baden-Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Wies (Beieren), een deelgemeente van Steingaden in de Duitse deelstaat Beieren
Bedevaartskerk van Wies, een kerk in Wiess
Wies (Oostenrijk), een plaats in Oostenrijk
Wies (voornaam), een jongensnaam en meisjesnaam
Wies (band), een Nederlandse band
een wies, een benaming voor de twee, de laagste kaart in het wiezen